Gayatri Chakravorty Spivak – filosofa statunitense di origine bengalese
 Mar'jana Spivak – attrice russa
 Michael Spivak – matematico statunitense
 Oleksandr Spivak – ex calciatore ucraino